Ла Маријана има више значења:

 Ла Маријана (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Маријана (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику